Caiobá FM é uma emissora de rádio de Curitiba, Paraná operando na freqüência 102,3 MHz, em FM.

A Emissora 
Fundada em 1979, a Caiobá FM, tem uma programação bastante variada mesclando música, notícias, entretenimento, entre outros. A programação da emissora é de cunho popular, o que contribui para seus satisfatórios índices de audiência, que tem uma boa recepção entre os ouvintes de Curitiba e Região Metropolitana. A Caiobá FM, pertence a Sistema Integrado de Rádios (SIRA), que comanda também as rádios Ouro Verde FM, e Difusora AM.Possui,tal qual sua co-irmã Difusora, possui equipe de esportes,mas transmitindo futebol amador curitibano com equipe terceirizada.

Em janeiro de 2023, a emissora superou a marca de 510 mil ouvintes na grande Curitiba.

Ligações externas 
 Página Oficial da Caiobá FM

Estações de rádio de Curitiba
Estações de rádio fundadas em 1979
Fundações no Paraná em 1979